Émile Moreau peut désigner :
 Émile Moreau (1837-1903), homme politique français ;
 Émile Moreau (1852-1922), auteur français ;
 Émile Moreau (1868-1950), banquier français ;
 Émile Moreau (1877-1959), homme politique québécois.